Pseudopalaina é um género de gastrópode  da família Diplommatinidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Pseudopalaina polymorpha

Diplommatinidae